Un faraón inolvidable es el episodio 49 (decimoséptimo de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 

Bender roba para que el mundo lo recuerde. Pero aun así, no lo reconocen y busca la manera de ser reconocido. Así que Amy, Zoidberg, Fry, Hermes, Leela y el Profesor deciden animarlo. Por desgracia esto sale mal, y Bender queda peor que antes.
Entonces la tripulación tiene una nueva misión, que es llevar un gigantesco bloque de arenisca a un planeta igual que el antiguo Egipto. Pero cuando llegan, los toman como esclavos. Luego de hacer una gran tumba para el faraón Armentotid, este llega y se le cae la nariz encima, matándolo; los jefes de la guardia le dicen que van a elegir a un faraón. Bender altera la profecía y se convierte en faraón, pero luego los hace construir una enorme estatua para que lo recuerden. Molesta tanto a la gente que el mismo faraón es traicionado y lanzado a la tumba sin morir. Leela y Fry también son lanzados al pozo y utilizan una bebida explosiva para escapar de la estatua antes de que explote. El episodio termina cuando Bender dice "Tripulación, un planeta menos. Dirijan su curso hacia la Tierra" Van a un planeta y Leela dice "Esa no es la Tierra". Las últimas palabras son de Bender quien contesta: "Bien, me lo merecía".

Referencias culturales
Cuando Bender hace un grafiti de sí mismo y éste es demolido pero dejando parte del mensaje original es una referencia a las páginas plegables de la revista MAD. 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2002